Cynopolis je bio staroegipatski grad, sjedište kulta boga Anubisa.

Današnji naziv za nj je Al-Qays.

Gradovi drevnog Egipta
Arheološki lokaliteti u Egiptu